«Доля ангелов» () — британский комедийно-драматический фильм режиссёра Кена Лоуча, вышедший на экраны 1 июня 2012 года.

Сюжет 
Молодой парень Робби, в очередной раз арестованный за хулиганство, чудом избегает тюремного срока: его приговаривают лишь к общественным работам в Глазго. Его подруга Леони вскоре должна родить ему сына, и он изо всех сил стремится исправиться и встать на ноги. Однажды Гарри, под присмотром которого Робби и другие мелкие преступники отрабатывают свой приговор, отвозит своих подопечных на экскурсию по эдинбургской вискикурне. Робби проявляет огромный интерес к производству виски, к особенностям аромата и вкуса этого напитка. Вскоре это увлечение предоставляет ему шанс начать новую жизнь.

В ролях 
 Пол Бранниган — Робби
 Джон Хеншоу — Гарри
 Шован Рейли — Леони
 Гэри Мейтланд — Альберт
 Уильям Руэйн — Рино
 Джасмин Риггинс — Мо
 Роджер Аллам — Таддеус

Награды и номинации 
 2012 — приз жюри Каннского кинофестиваля (Кен Лоуч).
 2012 — приз зрительских симпатий кинофестиваля в Сан-Себастьяне за лучший европейский фильм (Кен Лоуч).
 2012 — номинация на премию Европейской киноакадемии за лучшую музыку (Джордж Фентон).
 2012 — номинация на премию британского независимого кино за лучший актёрский дебют (Пол Бранниган).
 2013 — номинация на премию «Сезар» за лучший зарубежный фильм (Кен Лоуч).
 2013 — номинация на премию «Магритт» за лучший иностранный фильм совместного производства.

Критика 
Фильм получил признание кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 89 % на основе 103 рецензий со средним баллом 7,2 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 66 из 100 на основе 26 рецензий критиков, что соответствует статусу «в целом положительные отзывы».

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Кинокомедии Великобритании
Кинокомедии Франции
Кинокомедии Италии
Кинокомедии Бельгии
Фильмы-ограбления
Фильмы о Глазго
Фильмы на английском языке
Фильмы об Эдинбурге
Фильмы Бельгии 2012 года
Фильмы Италии 2012 года
Фильмы Франции 2012 года
Фильмы Великобритании 2012 года
Фильмы France 2 Cinéma
Фильмы Canal+
Фильмы Les Films du Fleuve
Фильмы Wild Bunch
Фильмы Why Not Productions